Tabiti ist der

 Nachname von Andrew Tabiti.
 Name der Göttin Tabiti (große Göttin) in der Religion der Skythen.